Николай Нанков може да се отнася за:

 Николай Нанков – български режисьор
 Николай Нанков (р. 1983) – български политик